Энгельс — посёлок в Александровском районе Оренбургской области. Входит в состав Марксовского сельсовет.

География 
Посёлок расположен недалеко от районного центра — Александровки.
Часовой пояс

Население

Примечания 

Населённые пункты Александровского района (Оренбургская область)